El nombre húngaro János Székely puede referirse a las siguientes personas:

 János Székely, escritor y guionista húngaro, ganador del Óscar al mejor argumento en 1940.
 János Székely, futbolista profesional rumano de ascendencia húngara.